El término Humaitá puede referirse a:
 Humaitá, ciudad del departamento Ñeembucú (Paraguay);
 Fortaleza de Humaitá, centro defensivo durante la Guerra de la Triple Alianza;
 Humaitá, batalla ocurrida durante la Guerra de la Triple Alianza;
 Humaitá, municipio del estado de Río Grande del Sur (Brasil);
 Humaitá, barrio de la ciudad de Río de Janeiro (Brasil);
 Humaitá, municipio del estado de Amazonas (Brasil);
 Humaitá, pueblo de la comuna rural de Medinas, de la provincia de Tucumán, Argentina.